«Голем» — французский фильм ужасов 1936 года режиссёра Жюльена Дювивье по мотивам еврейской легенды о Големе, оживлённой магией глиняной статуе.

Сюжет 
Император Рудольф II хочет изгнать евреев из пражского гетто. Для противостояния постоянным притеснениям раввин Яков создаёт из глины могучего Голема. Голем влюбляется в девушку, а та направляет всю его мощь против императора. Голем уничтожает всех обитателей замка, а также самого императора.

В ролях 
 Гарри Бор — император Рудольф II
 Чарльз Дорат — раввин Яков
 Жермен Осси — графиня Страда
 Фердинанд Харт — Голем
 Жани Ольт — Рашель

Ссылки 

Фильмы про Голема
Фильмы ужасов Франции
Фильмы ужасов Чехословакии
Фильмы ужасов 1936 года
Ремейки фильмов ужасов
Фильмы о Праге
Рудольф II в культуре и искусстве